W Rumunii
 Bivolari – gmina w okręgu Jassy
 Bivolari – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Dobârceni
 Bivolari – wieś w okręgu Jassy, w gminie Bivolari